Een kapitein is een aanvoerder van een sportteam of een officiersrang

in de koopvaardij
 Kapitein (schip),  de gezagvoerder van een zeeschip. 
kapitein ter lange omvaart 
kapitein ter kustvaart zijn.

in het leger
 Kapitein (rang), bij de landmacht, luchtmacht en het Korps Mariniers.
 Kapitein-ter-zee, bij de marine (gelijk aan de rang van kolonel bij andere legeronderdelen).

Suriname
 Kapitein (bestuurder), ook kabiten, een dorpshoofd voor Surinaamse inheemsen en marrons

Zie ook 
 Schipper
 Kapitein-generaal
 Capitano Reggente (Kapiteins-Regent), titel van het staatshoofd van San Marino.